Rignano Flaminio – comune italiano in provincia di Roma.
Rignano Garganico – comune italiano in provincia di Foggia.
Rignano sull'Arno – comune italiano nella città metropolitana di Firenze.

Persone 
 Eugenio Rignano – (1870-1930), filosofo italiano.